Агва Линда има више значења:
 Агва Линда (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Агва Линда, Лос Кончос (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Агва Линда (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Линда, Ла Фабрика (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Линда (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Линда (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Линда (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Линда (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику